Алапин — еврейская фамилия.* Алапин, Генрих Яковлевич (1896—1968) — советский учёный-уролог, доктор медицинских наук, профессор.
 Алапин, Семён Зиновьевич (1856—1923) — русский шахматист. См. также 
 Вариант Алапина
 Дебют Алапина